

Норт-Стар — селище, штат Огайо
 Норт-Стар — переписна місцевість, штат Делавер